Helberg ist der Name folgender Orte:

 Helberg, Ortsteil der Stadt Gummersbach, Nordrhein-Westfalen

Helberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedhelm Helberg (* 1938), deutscher Politiker (SPD)
 Kristin Helberg (* 1973), deutsche Journalistin
 Menachem Helberg (1899–1926), jiddischer Schriftsteller
 Sandy Helberg (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Simon Helberg (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Walther Helberg (1899–1991), deutscher Ministerialbeamter, Generaldirektor der Deutschen Bundesbahn

Siehe auch:
 Hellberg